Marlborough ist der Name mehrerer

geographischer Orte

in Großbritannien:
 Marlborough (Wiltshire)

in Australien:
 Marlborough (Queensland)

in Kanada:
 Marlborough (Calgary), Alberta

in Neuseeland:
 Marlborough District

in den Vereinigten Staaten:
 Marlborough (Connecticut), Hartford County
 Marlborough (Massachusetts), Middlesex County
 Marlborough (Missouri), St. Louis County
 Marlborough (New Hampshire), Cheshire County
 Marlborough (New York), Ulster County
 New Marlborough, Berkshire County (Massachusetts)
 Marlborough Junction (Massachusetts)
 Marlborough Meadows (Arizona)
 Marlborough Mesa (Arizona)
 Marlborough Park (Arizona)
 Marlborough Township, Montgomery County (Pennsylvania)
 East Marlborough Township, Chester County (Pennsylvania)
 West Marlborough Township, Chester County (Pennsylvania)

Schiffe:
 HMS Marlborough (1706) ex HMS St Michael (1669), ein britisches Linienschiff 3. Klasse, gesunken 1762
 HMS Marlborough (1767), ein britisches Linienschiff 3. Klasse, das im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eingesetzt wurde, gesunken 1800
 HMS Marlborough (1807), ein britisches Linienschiff 3. Klasse, auf dem die portugiesische Königsfamilie nach Brasilien floh; abgebrochen 1835
 HMS Marlborough (1855), ein britisches Linienschiff 1. Klasse mit Segel- und Dampfantrieb
 HMS Marlborough (1912), ein britisches Schlachtschiff
 HMS Marlborough (1991), eine britische Fregatte der Duke-Klasse (1987)

Firmen und Produkte:
 Marlborough (Automarke), eine britische Automobilmarke (1906–1926)
 Marlborough-Thomas, eine britische Automobilmarke (1923–1924)
 Marlborough Engineering, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 Marlborough Express, eine neuseeländische regionale Tageszeitung
 Marlboro (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke von Philip Morris International 

Marlborough ist der Familienname folgender Personen:
 Morgan Marlborough (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Duke of Marlborough
 Marlboro 
 Marlborough-Erdbeben von 1848
 Marlborough and Grafton Railway, britische Eisenbahngesellschaft in Wiltshire in England
 Marlborough College in Marlborough, Wiltshire